Новотельбинское сельское поселение  или Новотельбинское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом сельского поселения в Куйтунском районе Иркутской области России. 

Административный центр — Новая Тельба.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения муниципального образования составила 180 человек, в том числе 93 мужчины и 87 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Новая Тельба
 Заваль
 Наратай
 Зобинский

 Исчезнувшие населённые пункты
 Булухтуй
 Катыгирово
 Солнечный

История 
В 2018 году в Новотельбинское муниципальное образование было включено упразднённое Наратайское муниципальное образование.

Примечания 

Муниципальные образования Куйтунского района
Сельские поселения Иркутской области